Ю́жный может означать:

Населённый пункт

Казахстан 
 Южный — посёлок в Абайском районе Карагандинской области.
 Южный — название села Жана тилек до 2007 года, Урджарский район Восточно-Казахстанской области.

Россия 
Алтайский край
 Южный — пгт, город Барнаул.
 Южный — посёлок, Смоленский район.

Амурская область
 Южный — посёлок, Октябрьский район.

Башкортостан

 Южный — деревня в Стерлитамакском районе.

Владимирская область
 Южный — посёлок, Меленковский район.

Волгоградская область
 Южный — посёлок в Волгограде.

Вологодская область
 Южный — посёлок, Кирилловский район.

Воронежская область
 Южный — посёлок, Богучарский район.

Иркутская область
 Южный — посёлок, Братский район.

Калининградская область
 Южный — посёлок, Багратионовский район.
 Южный — бывший посёлок городского типа, ныне микрорайон города Калининград Калининградской области.

Калмыкия
 Южный — посёлок, Городовиковский район.
 Южный — посёлок, Ики-Бурульский район.

Кемеровская область
 Южный — посёлок, Ленинск-Кузнецкий район.
 Южный — посёлок, Новокузнецкий район.

Кировская область
 Южный — починок, Малмыжский район.

Краснодарский край
 Южный — посёлок, Белореченский район.
 Южный — посёлок, город Армавир.
 Южный — посёлок, Динской район.
 Южный — посёлок, Кореновский район.
 Южный — посёлок, Крымский район.
 Южный — хутор, Курганинский район.
 Южный — посёлок, Новокубанский район.
 Южный — посёлок, Новопокровский район.
 Южный — посёлок, Отрадненский район.
 Южный — посёлок, Среднечелбасское сельское поселение, Павловский район.
 Южный — посёлок, Тихорецкий район.
 Южный — посёлок, Усть-Лабинский район.

Курганская область
 Южный — в Целинном районе.

Курская область
 Южный — посёлок, Кореневский район.
 Южный — хутор, Суджанский район.

Липецкая область
 Южный — посёлок, Воловский район.

Нижегородская область
 Южный — посёлок, Воротынский район.
 Южный — посёлок, Тоншаевский район.

Новосибирская область
 Южный — посёлок в Татарском районе.
 Южный — посёлок, Черепановский район.

Омская область
 Южный — посёлок, Исилькульский район.
 Южный — посёлок, Любинский район.
 Южный — посёлок, Усть-Ишимский район.

Оренбургская область
 Южный — посёлок, Александровский район.
 Южный — посёлок, Красногвардейский район.
 Южный — хутор, Переволоцкий район.

Орловская область
 Южный — посёлок, Орловский район.

Пензенская область
 Южный — посёлок, Городищенский район.

Пермский край

 Южный — посёлок, Большесосновский район.
 Южный — посёлок, Суксунский район.
 Южный — посёлок в Чернушинском районе.

Ростовская область
 Южный — посёлок, Азовский район.
 Южный — посёлок, Мартыновский район.

Рязанская область
 Южный — посёлок, Милославский район.
 Южный — посёлок, Скопинский район.

Самарская область
 Южный — посёлок, Большеглушицкий район.

Саратовская область
 Южный — хутор в Александрово-Гайском районе.
 Южный — посёлок, Ершовский район.
 Южный — посёлок, Самойловский район.

Свердловская область
 Южный — посёлок, микрорайон Екатеринбурга.
 Южный — посёлок в Пышминском городском округе.

Ставропольский край
 Южный — посёлок, Новоалександровский район.

Тверская область
 Южный — посёлок, Нелидовский район.
 Южный — посёлок, Осташковский район.

Томская область
 Южный — посёлок, Томский район.

Тульская область
 Южный — бывший посёлок в Богородицком районе, ныне микрорайон города Богородицк.
 Южный — посёлок в Киреевском районе.
 Южный — посёлок в Ленинском районе.
 Южный — посёлок, Плавский район.
 Южный — посёлок, городской округ город Тула.
 Южный — посёлок, Узловский район.
 Южный — посёлок, Чернский район.

Хабаровский край
 Южный — посёлок, район имени Лазо.

Челябинская область
 Южный — посёлок, Агаповский район.
 Южный — посёлок, городской округ Златоустовский.
 Южный — рабочий посёлок, Нагайбакский район.

Чукотский автономный округ
 Южный — пгт, Чаунский район, упразднён в 1998 г.

Ярославская область
 Южный — посёлок, Ростовский район.

Украина 
 Южный — город в Одесской области.
 Южный (Пивденное) — город в Харьковском районе Харьковской области.
 Южный (Пивденное) — посёлок в Дергачёвском районе Харьковской области.

Острова и мысы

Кения 
 Южный — остров на озере Рудольф.

Новая Зеландия 
 Южный — остров архипелага Новая Зеландия.

Россия 
 Южный — остров архипелага Новая Земля.
 Южный — остров архипелага Северная Земля в составе островов Входных.
 Южный — остров архипелага Северная Земля в составе островов Встречных.
 Южный — мыс на Камчатке.

Районы и части городов 
 Южный — жилой район в Екатеринбурге.
 Южный — жилой район в Новоуральске.
 Южный — микрорайон во Всеволожске.
 Южный — микрорайон в Домодедове.
 Южный — микрорайон в Кемерово в Заводском районе.
 Южный — микрорайон в Кирове.
 Южный — микрорайон в Кузнецке Пензенской области.
 Южный — микрорайон в Находке.
 Южный — микрорайон в Хабаровске.
 Южный — микрорайон в Чусовом Пермского края.
 Южный город — микрорайон в пос. Придорожный Самарской области
 Южный — жилой массив в Коммунарском районе города Запорожья, Украина.
 Южный — микрорайон в Балашихе.

Железная дорога 
 Южный — железнодорожная платформа Южной железной дороги (Украина).
 Южный — платформа Северо-Кавказской железной дороги (Россия).

Фамилия 
 Южный, Михаил Михайлович (род. 1982) — российский теннисист.

Прочее 
 «Южный» — украинский морской торговый порт.

См. также 
 Южная
 Южное
 Южный переулок
 Посёлок пансионата «Южный»